Лукичевское сельское поселение — муниципальное образование в Милютинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Сулинский.

География 
На севере муниципальное образование граничит с Белокалитвенским районом и Николо-Березовским сельским поселением, на востоке — с Милютинским сельским поселением, на юге — с Морозовским районом, на западе — с Тацинским районом.

Климат континентальный, имеют место резкие колебания суточной температуры воздуха, влажность относительно низкая.

На территории сельского поселения протекает река Гнилая. Рельеф равнинный. Почвы в основном представлены южным чернозёмом. Общая площадь территории поселения составляет 228 кв. км.

История 
Согласно одной из наиболее распространённых версий, хутор Сулинский (который ныне является административным центром сельского поселения), был основан около 1801 года казаком Андреем Лукичём Сулиным, которому в том же году вместе с присвоением звания урядника и ордена Святой Анны были дарованы земли у речки Гнилой. Здесь же и появился хутор Сулинский, в котором в уже в 1803 году числилось 30 дворов с населением 124 человека, а в 1864 их количество увеличилось вдвое: 70 дворов и 250 человек.

Об образовании других хуторов, которые сейчас располагаются на территории муниципального образования, известно немногое. Новодонецкий хутор начал заселяться в 1877 году.

В 1929 году во всех близлежащих поселениях были образованы колхозы. В каждом хуторе, кроме хутора Чугуевка ( относился к хутору Сулинскому) был организован свой колхоз:
 В  хуторе Сулинском – колхоз «Тельмана»
 В хуторе Матвеевском – колхоз «Красный герой»
 В хуторе Караичев – колхоз «им. Краснокутского»
 В  хуторе Н-Донецком – колхоз «им. Чкалова»
 В  хуторе Петровском – колхоз «им. Кирова»

В 1950 году все колхозы объединились в один колхоз «Рассвет». Первым председателем объединенного колхоза был  Логвиненко А. Х .  С 1963 по 1985 год председателем колхоза « Рассвет» был Пиховкин В. М., а с 1985 года - Котишевский Н. Б.

В настоящее время на землях бывшего колхоза «Рассвет» ведет хозяйственную деятельность ООО « Зерно-Дон».

На территории нынешнего поселка Аграрный в 1934 году был образован овцесовхоз  « Гусаревский», в 1970 году переименован в овцесовхоз « Авангард». В настоящее время СПК « Авангард». Руководителями  в разные годы были Старцев Валентин Серафимович, Буренев Александр Николаевич, Высоцкий Николай Анатольевич.

В 1937 году на территории нынешнего сельского поселения был образован Лукичевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Милютинского района Ростовской области.

Муниципальное образование «Лукичевское сельское поселение» носило название « Лукичевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Милютинского района Ростовской области» с 1937 по октябрь 1977 года.

Лукичевское сельское поселение как современное муниципальное образование существует с января 2006 года.

Административное устройство 
В состав Лукичевского сельского поселения входят:
 хутор Сулинский;
 посёлок Аграрный;
 хутор Новодонецкий;
 хутор Петровский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Милютинского района